Muntanyes:
Pui Redon (Montferrer i Castellbò): muntanya situada al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
Pui Redon (Conca de Dalt): muntanya situada al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
Bony de Pui Redon: muntanya situada al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)